Христо Николов Благоев е български политик, социалист от края на XIX век.

Биография 
Благоев е роден в 1865 година в костурското село Загоричани, тогава в Османската империя, днес Василиада, Гърция. По-малък брат е на основателя на БСДП Димитър Благоев.

Учи в Пловдивската мъжка гимназия „Княз Александър I“. Като ученик в VI клас в 1885 година е под силно влияние на народническите идеи и е посетител на писалището на Иван Стоянович. Христо Благоев е част от социалистическата група около списание „Съвременен показател“, което той разпространява в Пловдив. Същевременно е активен деец на ученическото дружество „Напредък“ в гимназията, който е под влияние на руските народници демократи.

През 1887 – 1888 година Христо Благоев изучава ботаника и геология в Цюрихския университет в Швейцария. В Швейцария Христо Благоев влиза в марксическите кръгове и слуша реферати на Георгий Плеханов и се запознава с групата му „Освобождение на труда“. Свидетел е на конфликта между марксистите около Плеханов и народниците около Пьотър Лавров.

На следната 1889 година Христо Благоев е приет за студент в Медицинския факултет на Московския университет. Христо Благоев води шифрована революционна кореспонденция с руснаци и българи в Цюрих. На 5 юли 1889 година е арестуван и затворен в дома за предварителен арест в Санкт Петербург по делото за руските революционни кръжоци в Цюрих. През ноември 1890 година е екстрадиран в България с доживотна забрана да влиза в Русия.

Установява се в Пловдив, където по това време живее брат му Димитър. Христо запознава брат си с идеите на Плеханов и „Освобождение на труда“.

Умира на 6 юли 1896 година в Пловдив.

Бележки 

Родени в Загоричани
Български политици от Македония
Български социалисти
Възпитаници на Цюрихския университет
Починали в Пловдив
Български имигранти от Македония в Пловдив
Димитър Благоев